Nieto kan som auktorsförkortning betyda:

 Adrian Nieto Montes de Oca
 Carolina Nieto

Robotskapade auktorsförkortningar